Первоура́льск — город в Свердловской области России, а также связанные с ним объекты:
 Городской округ Первоуральск — муниципальное образование в Свердловской области,
 город Первоуральск — административно-территориальная единица в Свердловской области,
 Первоуральск — станция Свердловской железной дороги.